Лаосский народно-революционный союз молодёжи () — массовая молодежная организация в Лаосе, которая занимается объединением всех молодых людей с целью содействия программам национального развития. ЛНРСМ является молодежным крылом Народно-революционной партии Лаоса, правящей коммунистической партии.

Организация была создана в 1955 году как Союз молодых коммунистов, в настоящее время в ней состоит около 243 500 зарегистрированных членов (в возрасте 15-30 лет), Лаосский союз революционно-молодежной молодежи уделяет особое внимание развитию цифровизации, развлечений, искусства и музыки. ЛНРСМ работает на центральном, провинциальном, муниципальном, районном и сельском уровнях и сотрудничает с зарубежными странами и международными организациями в широком спектре программных мероприятий. В ЛНРСМ есть отдел печати, который издает журнал «Nok Hien Bin» («Маленькая птичка») и газету «Noum Lao» («Наш Лаос»), а также выпускает теле- и радиопрограммы для молодежи.

См. также 
 История Лаоса

Ссылки 
 Official web site
 

Политика Лаоса
Комсомол